Neo Geo – tecnologia per videogiochi
 Neo-geo – movimento artistico
 Neo Geo – album di Ryūichi Sakamoto del 1987